Esistono due comuni francesi con questo nome

Chepy – Marna
Chépy (Somme)